Idiogramma (от  «индивидуальный рисунок») — род наездников из семейства Ichneumonidae (подсемейство Tryphoninae). Описано около 10 видов.

Распространение 
Распространены в Голарктике.

Описание 
Мелкие наездники, длина крыла 3—5 мм. Тело коренастое. Яйцеклад длинный, нередко достигает длины тела.

Экология 
Паразиты пилильщиков рода Xyela.

Список видов 
В составе рода:
  — Европа
  — США
  — Северная Америка
  — Мексика
  — Приморский край (Россия)
  — Европа (в т.ч. Россия), Канада, США
  — США
 другие

Литература 
  ISBN 5-02-025869-5

Примечания 

Tryphoninae
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых